Понгины () — подсемейство семейства гоминид (Hominidae), включающее один современный род орангутанов и несколько вымерших родов.

Таксономия 

 Pongo
 Pongo abelii
 Pongo pygmaeus
Pongo tapanuliensis
 Gigantopithecus
 Gigantopithecus blacki
 Gigantopithecus bilaspurensis
 Gigantopithecus giganteus
 Sivapithecus
 Sivapithecus indicus
 Sivapithecus sivalensis
 Sivapithecus parvada
 Lufengpithecus
 Lufengpithecus lufengensis
 Lufengpithecus hudienensis
 Lufengpithecus keiyuanensis
 Ankarapithecus
 Ankarapithecus meteai
 Ouranopithecus
 Ouranopithecus macedoniensis
 Griphopithecus
 Griphopithecus darwini
 Griphopithecus alpani
 Griphopithecus africanus
 Khoratpithecus
 Khoratpithecus chiangmuanensis
 Khoratpithecus piriyai
 Khoratpithecus ayeyarwadyensis

Кладограмма из работы Zhang и Harrison, 2017:

Примечания